Бесемер има више значења:
 Бесемер (Алабама)
 Бесемер (Мичиген)
 Бесемер (Пенсилванија)